Als Europameisterschaft 1961 oder EM 1961 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1961 stattfanden:

 Basketball-Europameisterschaft 1961 in Belgrad (Jugoslawien)
 Dreiband-Europameisterschaft 1961 in Triest (Italien)
 Eishockey-Europameisterschaft 1961 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1961 in Genf und Lausanne (Schweiz)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1961 in West-Berlin (Deutschland)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1961 in Helsinki (Finnland)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1961 in Wien (Österreich)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1961 in Mailand (Italien)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 1961 in Posen (Polen)
 Coupe d’Europe 1961 als Motorrad-Europameisterschaft 1961
 Ruder-Europameisterschaften 1961 in Prag (Tschechoslowakei)
 Europa-Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1961 in Oberhausen (Deutschland)
 Turn-Europameisterschaften 1961 (Frauen) in Leipzig (DDR)
 Turn-Europameisterschaften 1961 (Männer) in Luxemburg (Luxemburg)

!Europameisterschaft
1961